NGC 5394/95 = Arp 84 ist ein interagierendes Galaxienpaar im Sternbild Canes Venatici. Das Galaxienpaar ist etwa 160 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. 

Halton Arp gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen. Diese Galaxie gehört zu der Klasse Spiralgalaxien mit einem großen Begleiter hoher Flächenhelligkeit auf einem Arm (Arp-Katalog).

Die beiden Galaxien wurden am 16. Mai 1787 von William Herschel entdeckt und erhielten später im New General Catalogue die Bezeichnungen NGC 5394 respektive NGC 5395.

NGC 5395-Gruppe (LGG 366)

Literatur 
 Puerari, Ivânio; Valdez-Gutiérrez, Margarita; Hernández-López, Izbeth: „The interacting galaxy pair NGC 5394/95: near-infrared photometry, structure, and morphology“; in: The Astronomical Journal 130(4), S. 1524–1534 (2005)
 Jeff Kanipe und Dennis Webb: The Arp Atlas of Peculiar Galaxies – A Chronicle and Observer's Guide, Richmond 2006, ISBN 978-0-943396-76-7

Weblinks 

 NGC 5394 and NGC 5395 (aka Arp 84) An Interacting pair of Galaxies - Supernova 2000cr
 ARP ATLAS OF PECULIAR GALAXIES
 Seligman Arp

Einzelnachweise 

Wechselwirkende Galaxien
Atlas of Peculiar Galaxies